GUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guṇa (India)